Моргуно́в — русская фамилия. Женская форма .

Моргунов

А 
 Моргунов, Александр Андреевич (род. 1995) — российский футболист.
 Моргунов, Алексей Алексеевич (1884—1935) — российский и советский художник.

Б 
 Моргунов, Борис Григорьевич (1920—1997) — мастер художественного слова.

В 
 Моргунов, Вячеслав Николаевич (1907—1976) — советский футбольный судья.

Г 
 Моргунов, Григорий Иванович

Е 
 Моргунов, Евгений Александрович (1927—1999) — советский актёр, режиссёр, сценарист.

И 
 
 Моргунов, Игорь Иванович (род. 1949) — советский и украинский художник.
 Моргунов, Илья Анатольевич (род. 1959) — российский дипломат.

М 
 Моргунов, Михаил Авдеевич (1908—1999) — животновод, Герой Социалистического Труда.

Н 
 Моргунов, Никита Леонидович (род. 1975) — российский баскетболист.

П 
 Моргунов, Пётр Алексеевич (1902—1985) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант, первый в СССР кавалер ордена Нахимова I степени.

Р 
 Моргунов, Родион Николаевич (1894—1945) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант.

С

Т 
 Моргунов, Тимур Игоревич (род. 1996) — российский легкоатлет (прыжки с шестом).

Ю 
 Моргунов, Юрий Васильевич (1921—2003) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Моргунов, Юрий Юрьевич (1947—2018) — советский и российский учёный-археолог.



См. также 
 Пётр Моргунов (большой десантный корабль)
 Моргун
 Моргуненко